Ancona ist der Name folgender Orte:
 Ancona, Hafenstadt an der italienischen Adriaküste
 Provinz Ancona, italienische Provinz der Region Marken
 Republik Ancona (Seerepublik), mittelalterliche Seerepublik
 Anconesische Republik, kurzlebige Tochterrepublik der Französischen Revolution in den mittelitalienischen Marken
 Ancona (Victoria), Stadt in Australien
 Ancona (Illinois), Stadt in USA

Ancona ist der Name folgender Personen:

 Cyriacus von Ancona (* um 1391; † um 1455), italienischer Humanist und Epigraphiker 
 Hedy d’Ancona (* 1937), niederländische Politikerin, Geographin und Soziologin
 Jacobus von Ancona († um 1559), Franziskaner und Ordensgeneral 
 Jacob d’Ancona, Jacob of Ancona, angebl. jüdischer Kaufmann auf der Seidenstrasse im  Jh., eine Pseudofigur bei David Selbourne, vom Autor als wahr behauptet
 Luigi Ancona (* 1972), italienischer Motorradrennfahrer
 Mario Ancona (1860–1931), italienischer Bariton
 Piero D’Ancona, italienischer Mathematiker
 Umberto D’Ancona (1896–1964), italienischer Biologe
 Sydenham Elnathan Ancona (1824–1913), US-amerikanischer Politiker
 Veronica Ancona, auch Ronni Ancona (* 1968), schottische Schauspielerin

Ancona steht für:

 AC Ancona, italienischer Fußballclub aus Ancona
 Ancona (Huhn)
Schiffe
 Ancona (Schiff, 1908), italienischer Passagierdampfer, im Ersten Weltkrieg von einem U-Boot versenkt
 RN Ancona, italienischer Kreuzer, vormals deutsche Graudenz
 Ancona (Schiff, 1966), Fährschiff (1966 als Svea gebaut)

Siehe auch:

 D’Ancona